Сан-Жозе-ду-Риу-Прету () — топоним в Бразилии:

 Сан-Жозе-ду-Риу-Прету — муниципалитет, штат Сан-Паулу.
 Сан-Жозе-ду-Риу-Прету (микрорегион) — микрорегион, штат Сан-Паулу.
 Сан-Жозе-ду-Риу-Прету (мезорегион) — мезорегион, штат Сан-Паулу.

См. также